Die Badminton-Ozeanienmeisterschaft 2019 fand vom 11. bis zum 17. Februar 2019 in Melbourne in Australien statt. Es war die 14. Austragung dieser Kontinentalkämpfe im Badminton in Ozeanien.

Austragungsort 
Melbourne Sports & Aquatic Centre, Melbourne, Australien

Medaillengewinner

Einzelwettbewerb

Einzelwettbewerb

Teilnehmer 
 (53)
 (1)
 (7)
 (2)
 (11)
 (18)
 (7)
 (10)

Herreneinzel

Setzliste 

 Abhinav Manota (Halbfinale)
 Daniel Fan (Viertelfinale)
 Pit Seng Low (Viertelfinale)
 Anthony Joe (Viertelfinale)
 Rémi Rossi (Finale)
 Oscar Guo (Champion)
 Peter Yan (Viertelfinale)
 Jacob Schueler (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 Wendy Chen (Champion)
 Louisa Ma (Halbfinale)
 Jennifer Tam (Viertelfinale)
 Sally Fu (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Simon Leung / Mitchell Wheller (Finale)
 Cham Chen / Toby Wong (1. Runde)
 Oliver Leydon-Davis / Abhinav Manota (1. Runde)
 Lukas Defolky / Raymond Tam (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Champions)
 Sally Fu / Alyssa Tagle (Viertelfinale)
 Jiang Yingzi / Louisa Ma (Finale)
 Ingrid Ateni / Esther Tau (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Simon Leung / Gronya Somerville (Champions)
 Jonathan Curtin / Erena Calder-Hawkins (1. Runde)
 Peter Yan / Talia Saunders (Viertelfinale)
 Ahmed Ali / Andra Whiteside (1. Runde)
 Huaidong Tang / Setyana Mapasa (Halbfinale)
 Sawan Serasinghe / Lee Yen Khoo (Finale)
 Oliver Leydon-Davis / Anona Pak (Viertelfinale)
 Maika Phillips / Alyssa Tagle (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mannschaftswettbewerb

Endstand

Weblinks 
 Tournament Link – Oceania Championships 2019 – Einzelwettbewerbs
 Tournament Link – Oceania Championships 2019 – Teams

2019
Ozeanienmeisterschaft 2019
Badmintonwettbewerb in Melbourne